Příjmení Saarinen nosí více významných osobností:

 Aino-Kaisa Saarinenová (* 1979) – finská běžkyně na lyžích
 Eero Saarinen (1910–1961) – finsko-americký architekt a designér nábytku
 Eliel Saarinen (1873–1950) – finský architekt
 Jarno Saarinen (1945–1973) – finský motocyklový závodník